Jméno a příjmení Pavel Sedláček má více nositelů:

 Pavel Sedláček (* 1941) – český zpěvák
 Pavel Sedláček (atlet) (* 1968) – český atlet
 Pavel Sedláček (lední hokejista) (* 1991) – český lední hokejista